Dieter Hegen (né le  à Kaufbeuren en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1979-1980 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga 
|| 42 || 60|| 64|| 124|| 51||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1980-1981 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga
|| 43|| 54|| 35|| 89|| 34||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga
|| 47|| 45|| 36|| 81|| 51 || 3 ||0  || 3 ||  0|| 7
|-
| 1982-1983 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga
|| 36|| 38|| 15|| 53|| 60|| 7 ||8  ||7  || 15 || 18
|-
| 1983-1984 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga
|| 41|| 39|| 23|| 62|| 58||  6||  7||  4|| 11 || 17
|-
| 1984-1985 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga
|| 33|| 31|| 23|| 54|| 40||  9||  7|| 4 || 11 || 25
|-
| 1985-1986 || ESV Kaufbeuren || 1.Bundesliga
|| 26|| 21|| 25|| 46|| 43 || 4 || 2 || 4 ||6  || 2
|-
| 1986-1987 || Kölner EC || 1.Bundesliga
|| 33|| 14|| 19|| 33|| 18 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || Kölner EC || 1.Bundesliga
|| 35|| 26|| 35|| 61|| 34 || 11 || 4 || 5 || 9 || 12
|-
| 1988-1989 || Kölner EC || 1.Bundesliga
|| 36 || 35|| 31 || 66 || 27||  9||  3||  5||  8|| 12
|-
| 1989-1990 || Düsseldorfer EG || 1.Bundesliga
|| 36 || 34 || 15|| 49|| 36|| 11 ||  13||  12||  25|| 20
|-
| 1990-1991 || Düsseldorfer EG || 1.Bundesliga
|| 32 || 29|| 14|| 43|| 35||  13|| 13 ||  6||  19|| 8
|-
| 1991-1992 || Düsseldorfer EG || 1.Bundesliga
|| 44|| 41|| 42|| 83|| 26||  9||  8||  13||  21|| 6
|-
| 1992-1993 || Hedos München || 1.Bundesliga
|| 44|| 23|| 18|| 41|| 48||  4||  2||  3||  5|| 0
|-
| 1993-1994 || Hedos München || 1.Bundesliga
|| 44|| 21|| 26|| 47|| 39||  9||  10||  11||  21|| 6
|-
| rowspan='2'|1994-1995 || Mad Dogs München || 1.Bundesliga
|| 15|| 13|| 12|| 25|| 28||  ||  ||  ||  || 
|-
| Düsseldorfer EG || 1.Bundesliga
|| 25|| 17|| 21|| 38|| 16||  5||  1||  3||  4|| 2
|-
| 1995-1996 || Düsseldorfer EG || DEL
|| 48|| 24|| 31|| 55|| 38|| 13 ||  3||  7|| 10 || 10
|-
| 1996-1997 || Düsseldorfer EG || DEL
|| 41|| 17|| 22|| 39|| 24|| 4 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 1997-1998 || Düsseldorfer EG || DEL
|| 46|| 23|| 23|| 46|| 59||  3||  0|| 1 || 1 || 0
|-
| 1998-1999 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 46|| 16|| 20|| 36|| 62||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Starbulls Rosenheim || DEL
|| 33|| 4|| 14|| 18|| 20||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || ESV Kaufbeuren || Oberliga
|| 45|| 30|| 24|| 54|| 85||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || ESV Kaufbeuren || Oberliga
|| 28 || 8|| 15|| 23|| 42||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international 

| 1982 ||Allemagne|| CM ||7||1||0||1||0||
|-
| 1983 ||Allemagne|| CM ||10||3||1||4||2||
|-
| 1984 ||Allemagne|| JO ||6||4||1||5||2||
|-
| 1985 ||Allemagne|| CM ||10||5||5||10||4||
|-
| 1986 ||Allemagne|| CM ||9||1||1||2||8||
|-
| 1987 ||Allemagne|| CM ||8||5||2||7||4||
|-
| 1988 ||Allemagne|| JO ||8||5||2||7||4||
|-
| 1989 ||Allemagne|| CM ||10||2||3||5||16||
|-
| 1990 ||Allemagne|| CM ||10||1||1||2||10||
|-
| 1991 ||Allemagne|| CM ||10||3||2||5||0||
|-
| 1992 ||Allemagne|| CM ||6||7||2||9||10||
|-
| 1992 ||Allemagne|| JO ||8||4||3||7||6||
|-
| 1993 ||Allemagne|| CM ||6||6||2||8||10||
|-
| 1994 ||Allemagne|| JO ||8||2||1||3||4||
|-
| 1996 ||Allemagne|| CM ||6||2||1||3||2||
|-
| 1997 ||Allemagne|| CM ||8||0||0||0||6||
|-
| 1998 ||Allemagne|| CM ||3||1||0||1||0||
|-
| 1998 ||Allemagne|| JO ||6||3||1||4||0||

Références 

Naissance en avril 1962
Naissance à Kaufbeuren
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du EHC Munich
Entraîneur allemand de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Attaquant de hockey sur glace